Bernardus Croon – canottiere olandese
 Hans Croon – allenatore di calcio olandese